VII. Károly néven ismert uralkodók:
 VII. Károly francia király
 VII. Károly nápoly–szicíliai király, Bourbon–parmai herceg, III. Károly néven spanyol király
 VII. Károly német-római császár, III. Károly néven cseh király
 VII. Károly svéd király